

Persone 
Aldo Fabrizi – attore, sceneggiatore, regista e poeta italiano
Alessandro Fabrizi – direttore d'orchestra italiano
Elena Fabrizi – sorella di Aldo, attrice italiana nota anche come Lella Fabrizi o Sora Lella
Franco Fabrizi – attore italiano
Girolamo Fabrizi d'Acquapendente – anatomista, chirurgo e fisiologo italiano
Nicola Fabrizi – patriota italiano
Paolo Fabrizi  (1805-1859) – patriota italiano, fratello di Nicola
Paolo Fabrizi  (1843-1917) – patriota e politico italiano, deputato e senatore del Regno, nipote dei precedenti
Piero Fabrizi – musicista, compositore, produttore discografico e arrangiatore italiano
Renato Fabrizi – antifascista italiano
Valeria Fabrizi – attrice italiana
Vincenzo Fabrizi – compositore italiano

Altro 
Nicola Fabrizi – cacciatorpediniere della Regia Marina
Premio Renato Benedetto Fabrizi